Hollywood Hotel peut désigner :

 Hollywood Hotel, un ancien hôtel remarquable à Hollywood, en Californie
 Disney's Hollywood Hotel, l'un des deux hôtels du Hong Kong Disneyland Resort ouvert en même temps que le parc à thème. 
 Hollywood Tower Hotel, mieux connu sous le nom de Tower of Terror : une attraction du parc Disney

 Hollywood Hotel, un film américain de 1937 réalisé par Busby Berkeley. Ses principaux acteurs sont : Dick Powell, Rosemary Lane, Lola Lane et Ted Healy. Ronald Reagan, Benny Goodman et Harry James (un membre de l'orchestre Goodman) y apparaissent aussi.